

Događaji 

 11. lipnja - Venerin prijelaz vidljiv sa Zemlje

Izvori